Rogue River kan syfta på:

Kanada 

 Rogue River, Yukon, vattendrag,

USA 

 Rogue River, Oregon, ort i Jackson County,